Das Wort Des Moines bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Des Moines, Hauptstadt des Bundesstaates Iowa
 Des Moines (Kalifornien)
 Des Moines (New Mexico)
 Des Moines (Washington)
 Des Moines County, Verwaltungseinheit in Iowa

Fließgewässer:
 Des Moines River in Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Des Moines Art Center, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 03000063
 Des Moines County Courthouse, in Burlington, Iowa, ID-Nr. 03000817
 Des Moines Rapid Transit Company Carbarn, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 78001249
 Des Moines River Locks No. 5 and No. 7, in Bonaparte and Keosauqua, Iowa, ID-Nr. 77000561
 Des Moines Saddlery Company Building, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 85001378
 Des Moines Western Railway Freight House, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 08000682

Weiteres:
 Chapelle des Moines (Berzé-la-Ville)
 Des Moines Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Île-aux-Moines
 USS Des Moines

Siehe auch
 Des Moines Township